Националният отбор по футбол на Исландия представлява страната в международните футболни мачове. Националният отбор се контролира от Исландската футболна асоциация (ИФА).

Състав 
Състав на Исландия за Евро 2016

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 1 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 1 август 2016 г.

България – Исландия 

 

Исландия